Ciclism a fost prezent la Jocurile Olimpice de la prima ediție a Jocurilor moderne la Atena în 1896.

Clasament pe medalii

Sportivii cei mai medaliați
 Ciclism pe șosea

 Ciclism pe pistă

 Mountain biking

 BMX

Legături externe
 La Comitetul Internațional Olimpic:
  Cycling BMX
  Cycling road
  Cycling track
  Cycling mountain bike
  Beach Volleyball  pe Sports Reference